Aluminijum acetat ili aluminijum etanoat, ponekad skraćeno AlAc, se može odnositi na nekoliko različitih soli aluminijuma sa sirćetnom kiselinom.

Postoje tri takve soli:
 Neutralni aluminijum triacetat, Al(C2H3O2)3
 Bazni aluminijum diacetat, HOAl(C2H3O2)2, takože poznat kao bazni aluminijum acetat
 Bazni aluminijum monoacetat, (HO)2AlC2H3O2

Reference

Једињења алуминијума
Ацетати